Coppa Italia 1970 – torneo di calcio femminile
 Coppa Italia 1970 – torneo di hockey su pista
 Coppa Italia 1970 – torneo di pallacanestro femminile